Chasar oder Chasare steht für:

 einen Angehörigen des Volkes der Chasaren
 Beiname von Leo IV. (Byzanz)
 Chasar (Band), schottische NWOBHM-Band